Hagström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 5111 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hagström

 Albin Hagström (1905–1952), företagare
 Annika Hagström (född 1942), journalist, TV-producent, dokumentärfilmare, programledare 
 Arvid Hagström (1874–1949), skolman och kommunalpolitiker
 Bertil Hagström (1898–1956), jurist
 Bo Hagström (född 1948), programledare
 Caroline Hagström (född 1964), politiker, kristdemokrat
 Charlotte Hagström (född 1965), docent i etnologi
 Claes-Göran Hagström (född 1952), militär
 Emil Hagström (1907–1970), författare
 Emil Hagström (konstnär) (1892–1982), målare och konservator
 Erik Hagström (1760–1827), mekaniker
 Fredrik Hagström (1863–1935), affärsman och mecenat
 Georg Hagström (1865–1918), arkitekt
 Göte Hagström (1918–2014), friidrottare
 Holger Hagström (1905–1982), målare
 Inga Hagström (1935–2009), politiker, kommunalråd
 Johan Otto Hagström (1716–1792), läkare, linnélärjunge
 Johanna Hagström (född 1998), längdskidåkare
 Julius Hagström (1853–1939), skolman och politiker, liberal
 Karl Hagström (1855–1926), fysiker och meteorolog
 Karl Hagström (politiker) (1941–2018), ombudsman och politiker, socialdemokrat
 Karl-Erik Hagström (1932–2010), företagsledare
 Lars Hagström, flera personer
 Lars Hagström (löpare) (född 1955)
 Lars Hagström (musikchef) (1948–2014), flöjtist och musikchef
 Lars Hagström (översättare) (1960–2001)
 Leonard Hagström (1881–1947), hemmansägare och politiker, högerman
 Martin Hagström (född 1973), diplomat
 Mårten Hagström (född 1971), musiker
 Nils Peter Hagström (1853–1887), artillerist och massmördare
 Olof Hagström (död 1812), dekorationsmålare och kyrkmålare
 Oskar Hagström (1860–1922), präst och botaniker
 Sara Hagström  (född 1995), orienterare
 Stig Hagström (1932–2011), fysiker, universitetskansler
 Tony Hagström (1936–2023), ämbetsman, generaldirektör för Televerket
 Ulla-Britt Hagström (född 1945), politiker, kristdemokrat, senare folkpartist
 Valdemar Hagström (1918–2001), arkitekt

Andra betydelser 
 Hagström, varumärke för musikinstrument
 AB Albin Hagström, tillverkare av musikinstrument, numera förvaltningsbolag
 Hagström & Ekman, arkitektkontor i Stockholm 1898–1918

 Albin Hagströms Minnespris
 Hagström - Allt i musik, svensk dokumentärfilm. 2003
 Porfyr- och Hagströmmuseet, Älvdalen

Källor

Svenska efternamn